Kwese peut désigner :
le kwese (ou Kikwese), une langue bantoue
les Kwese (ou Bakwese), un peuple d'Afrique centrale